Список синглов № 1 в США в 2006 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 2006 году. В нём учитываются наиболее продаваемые синглы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

Общие сведения 
В 2006 всего 18 синглов были на № 1 и это наибольшее число чарттопперов с 1991 года. Но с учётом хита Мэрайи Кэри «Don't Forget About Us», стартовавшего ещё в прошлом 2005 году, общее число хитов № 1 возрастает до 19 синглов. Джастин Тимберлейк на 7 недель возглавил чарт с синглом «SexyBack». Нелли Фуртадо с песней «Promiscuous» лидировала 6 недель. Канадский певец Daniel Powter 5 недель лидировал с песней Bad Day, который стал лучшим синглом по суммарным итогам года. Шакира стала первой предствительницей Колумбии, возглавившей с синглом «Hips Don't Lie» хит-парад США Billboard Hot 100. Для Шакиры это первый её чарттоппер. Он за год собрал 1,4 млн цифровых загрузок.

Список синглов № 1

Примечания

См. также 
 2006 год в музыке
 Лучшие синглы США 2006 года
 Список альбомов № 1 в США в 2006 году
 Список рок-хитов № 1 2006 года
 Список кантри-хитов № 1 2006 года

Ссылки 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 2006. YouTube
 

 
 Current Hot 100 Chart
Чарты Billboard 2006 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 2006 года